Weingarten (něm. vinice) může znamenat:

příjmení
 Jan Jakub Weingarten (1629-1701) – významný česko-německý právník

 místní název
 Weingarten — město v Bádensku-Württembersku v Německu
 Weingarten — obec v Bádensku-Württembersku v Německu
 Weingarten — obec v Porýní-Falci v Německu
 Weingarten — obec v Durynsku v Německu
 Weingarten — obec ve Švýcarsku

Externí odkazy